Тузантлан има више значења:

 Тузантлан (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тузантлан, Маријано Ескобедо (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику